Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 1993 состоялся в городе Аделаида (Австралия) с 1 ноября по ?? 1993 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 3 мужских и 3 женских команды.

В мужском турнире чемпионом стала (в 3-й раз в своей истории) сборная Австралии, победив в финале сборную Японии; третье место заняла сборная Новой Зеландии.

В женском турнире чемпионом стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Японии, победив в финале сборную Австралии. Третье место заняла сборная Новой Зеландии.

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в финал плей-офф.
 Проходят в полуфинал плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в финал за 1—2 места.
«W» — победа; «L» — поражение; «-» — данные о результате матча не указаны.

Финал 

Не найдены данные, был ли финал или иной вид плей-офф.

Итоговая классификация

Примечания 

1993
Международные соревнования по кёрлингу в Австралии
Спорт в Австралии в 1993 году
Ноябрь 1993 года
Международные спортивные соревнования в Аделаиде